

 Représentation la notion de base.

 Appliqué à des domaines particuliers : 
 Représentation en justice
 Représentation (art), dans les arts visuels c'est un mode sémantique consistant en l'imitation de l'apparence. (À distinguer d'autres modes sémantiques comme la Présentation (le fait de donner à voir concrètement) ou l'Expression (le fait de produire du sens par un moyen artistique) avec lesquels elle est souvent confondue.)
 Représentation (grammaire) : fait pour un élément du discours (appelé représentant ou substitut ou suppléant), de désigner un autre élément, quelconque (appelé représenté).
 Représentation (psychanalyse) désigne l'un des deux modes d'expression de la pulsion, l'autre étant l'affect.
 Représentant-représentation en psychanalyse : groupe de représentations en relation avec la pulsion (voir).

 Utilisé pour désigner un rôle :
 Dans le commerce du Voyageur représentant placier : le fait pour une entreprise de confier à des personnes internes ou externes le contact avec la clientèle ainsi que certaines tâches connexes à la vente.
 En droit du Contrat de mandat : contrat passé entre un mandant et un mandataire.
 En politique de la démocratie représentative et dans un système de démocratie représentative : le fait pour des citoyens de ne pas décider directement des choses publiques, mais de confier ce pouvoir à des représentants élus.
 En sémiologie du symbole : traduction par des signes (ou avec des réseaux de signes) d'une réalité physique ou conceptuelle.

 Appliqué à un « objet » :
 Représentation de chose : concept freudien de représentation psychique.
 Représentation de mot : concept freudien de représentation psychique.
 Théorie des représentations, en mathématiques,
 en particulier représentation de groupe  
 Représentation du monde, en psychologie sociale, image que l'on se fait du monde.
 Représentation graphique, en mathématiques
 Représentation mentale, en psychologie cognitive et dans les neurosciences : globales ou modulaires, et symboliques ou non. 
 Représentation sociale, en psychologie sociale : images de la réalité collective suggérées fortement à l'individu par la société.

Voir aussi 
 Représentativité
 
 Représentation politique